Чемпионат Европы по борьбе 1947 года прошёл с 11 по 14 апреля в Праге (Чехословакия). Были проведены только соревнования по греко-римской борьбе, в которых участвовали представители 15 стран. Это был первый чемпионат Европы по борьбе, в котором приняли участие борцы СССР.

Медалисты

Командный зачёт

Источники 
 Wrestling Database

1947
Чемпионаты Европы в 1947 году
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Апрель 1947 года
Спорт в Чехословакии в 1947 году
Борьба в Чехословакии
1947 год в борьбе